Дзусі (Канаґава)
Дзусі (Осака)
Дзусі (Фукуока)